Lac Éternité peut se référer à:

Toponymes

Chemin du lac Lac-Éternité, chemin dans Saint-Félix-d'Otis (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Lac des Âges de l'Éternité, lac dans Lac-Lenôtre (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 18' 40" Nord; 76° 05' 35" Ouest.
Lac du Cinq de l'Éternité, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 08' 37" Nord; 71° 20' 13" Ouest.
Lac Éternité (rivière Éternité), lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 33" Nord; 70° 33' 12" Ouest.
Lac Éternité, lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 26" Nord; 70° 20' 33" Ouest.
Lac Éternité (Passes-Dangereuses), lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 11' 19" Nord; 71° 17' 32" Ouest.
Passe du Lac Éternité, passe dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 11" Nord; 70° 33' 53" Ouest.
Petit lac Éternité, lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 58" Nord; 70° 28' 35" Ouest.
Sentier du lac Petit-Lac-Éternité, sentier dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.